Поса-де-ла-Вега () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Вальдавия. Занимает площадь 24,23 км². Население — 234 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial 

Муниципалитеты Паленсии